Grenouille pisseuse
Mouche pisseuse
Cap de la Vache Pisseuse

Voir aussi
Pisseur